

Острівне — село, Сарикольський район, Костанайська область

Острівне — селище, Березовський міський округ, Свердловська область
 Острівне — присілок, Леб'яжівський округ, Курганська область
 Острівне — село, Мішкинський район, Курганська область

Острівне — село, Арцизький район, Одеська область